Blažkov je zaniklá tvrz, která stála u obce Blažkov ve směru na Mirošov.

Historie 
Pozůstatky zaniklé tvrze vystavěné ve 13. století nebo počátkem 14. století se nachází nedaleko obce Blažkov. První zmínka o tvrzi pochází z roku 1348, kdy patřila k Zubštejnu. Ve druhé polovině 14. století se po Blažkově psali někteří drobní zemani. Zánik tvrze se uvádí přelom 14. a 15. století. V místě někdejšího jádra objektu byl později lom, takže došlo k poškození části objektu.

Externí odkazy 
 Tvrz na hrady.cz

Zaniklé tvrze v okrese Žďár nad Sázavou
Blažkov (okres Žďár nad Sázavou)
Zubštejnské panství